Серге́й Никола́ев:
 Николаев, Сергей Алексеевич (1946—2013) — советский и российский хоккейный тренер.
 Николаев, Сергей Анатольевич (род. 1951) — российский дипломат.
 Николаев, Сергей Васильевич (род. 1966) — советский и российский толкатель ядра.
 Николаев, Сергей Геннадьевич (род. 1972) — российский хоккеист.
 Николаев, Сергей Георгиевич (род. 1953) — российский учёный-лингвист, переводчик.
 Николаев, Сергей Григорьевич (1896—1970) — Герой Советского Союза.
 
 Николаев, Сергей Иванович (род. 1952) — российский литературовед, член-корреспондент РАН.
 Николаев, Сергей Константинович (1920—1998) — советский и российский учёный-энергетик.
 Николаев, Сергей Львович (род. 1954) — советский и российский лингвист и энтомолог.
 
 
 Николаев, Сергей Сергеевич (1946—2016) — советский и российский киноактёр.
 Николаев, Сергей Филиппович (1889—1973) — русский и советский театральный художник.